Слю́сар — украинская фамилия.

 Слюсар, Вадим Иванович (род. 1964) — советский и украинский учёный
 Слюсар, Валентин Васильевич (род. 1977) — украинский футболист и тренер

См. также